Donibane ('San Juan' en euskera) puede referirse a:
 Barrio de San Juan-Donibane, barrio de Pamplona (Navarra).
 San Juan Pie de Puerto, en euskera, Donibane Garazi.
 San Juan de Luz, en euskera, Donibane Lohitzune.